Châteaudouble (Drôme) – comune francese
 Châteaudouble (Varo) – comune francese